Євробачення Юних Музикантів 2008 () — чотирнадцятий конкурс Євробачення юних музикантів, який проводився просто неба на площі Ратгаусплац, Відень, Австрія 9 травня 2008 року. На конкурсі було 16 країн-учасниць, сім з них кваліфікувались до фіналу. Австрія та телекомпанія ORF раніше приймали конкурс у 1990, 1998 і 2006 роках.

Україна та Сербія вперше взяли участь на конкурсі, але обидві країни кваліфікуватися до фіналу не змогли. Німеччина повернулась до конкурсу. Бельгія, Болгарія, Чехія та Швейцарія відмовились від участі, а Сербія та Чорногорія розпалась.

Діонісіос Грамменос з Греції переміг у конкурсі, а Фінляндія та Норвегія посіли друге та третє місця відповідно. Грамменос — перший музикант на дерев’яних духових інструментах, який виграв конкурс (попередні переможці грали на фортепіано, скрипці чи віолончелі). Новою функцією 2008 року став приз глядацького голосування, за який голосували телеглядачі країни-господаря за допомогою SMS. Норвезький скрипаль Елдбйорг Хемсінг, що зайняв третє місце, став переможцем цього публічного голосування.

Місце проведення 

Площа Ратгаусплац у центрі Відня біля Віденської ратуші приймала фінал Євробачення Юних Музикантів 2008, а Віденський Театр приймав півфінал цього конкурсу.

Учасники

Півфінал 
Загалом у півфіналі конкурсу 2008 року взяли участь шістнадцять країн, з яких сім пройшли до фіналу.

  Кваліфікувалися

Фінал

Журі

Півфінал

Фінал

Трансляція

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 2008
 Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2008
 Танцювальний конкурс Євробачення 2008

Примітки 

Євробачення Юних Музикантів
2008 у Австрії
2008 у Відні
2008 у телебаченні
Культура Відня